Oral mucosit är en inflammation och sårbildning av munslemhinnan orsakad av  cellgiftsbehandling vid cancer. Det är en potentiell inkörsport för infektioner, framför allt hos immunosupprimerade personer.

Mucositens noteras initialt som en rodnad i slemhinnan, vilket följs av fjällande ytor - vilka smärtar vid beröring. Därefter leder skorpbildning i det yttersta cellskiktet i slemhinnan tillsammans med fibrinutsöndring till pseudomembran- och sårbildning.

Referenser

Läkemedelsbiverkningar
Munsjukdomar
Inflammationer i matsmältningsorganen
Cancerbehandling